Arielle est un prénom féminin, notamment porté par :              
 Arielle Dombasle, une actrice, chanteuse franco-américaine. 
 Arielle Adda, une psychologue française.
 Arielle Boulin-Prat, une animatrice de télévision française.
 Arielle Kebbel, une actrice américaine.
 Arielle Burgelin, mannequin, chanteuse et poète française.

Homonymie de prénom
Prénom féminin